Saint-Laurent-de-Muret é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 46,04 km².

Demografia

Comunas de Lozère